Ютросин:

 Ютросин — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Равичский повят.
 Ютросин — гмина (волость) в Польше, входит в Равичский повят, Великопольское воеводство.